Heino ist der Familienname folgender Personen:
 Eetu Heino (* 1988), finnischer Badmintonspieler
 Otto Heino (1915–2009), US-amerikanischer Keramikkünstler, siehe Otto und Vivika Heino 
 Raimo Heino (1932–1995), finnischer Bildhauer und Medailleur
 Viljo Heino (1914–1998), finnischer Leichtathlet
 Vivika Heino (1910–1995), US-amerikanische Keramikkünstlerin, siehe Otto und Vivika Heino 

Heino steht für:
 Heino (Niederlande), Dorf der Gemeinde Raalte, Provinz Overijssel, Niederlande

Siehe auch:
 Norbert Hähnel (Der Wahre Heino; * 1951), deutscher Sänger